Nils Lagerlöf ist der Name folgender Personen:

* Nils Lagerlöf (Bischof) (1688–1769), schwedischer lutherischer Bischof   
 Nils Lagerlöf (Veterinärmediziner) (1895–1970), schwedischer Veterinärmediziner